"Índia: O Poder Do Som" é o segundo álbum da artista Lucinha Madana Mohana, e seu primeiro a ser comercializado. Um disco de mantras hinduístas, "Índia E O Poder Do Som" recebeu atenção nacional ao ser recomendado pela apresentadora Astrid Fontenelle na coluna Hit Parade da Revista Trip, ainda nos anos 90.

Neste trabalho, Lucinha assinou como Sri Madana Mohana, seu nome espiritual.

Lista de faixas

Referências